Rußgraben ist der Name folgender Gewässer:
 Rußgraben (Dambach), rechter Zufluss des Dambachs (zur Teichl) vor Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Rußgraben (Ingerkinger Rotbach), vielleicht auch Russgraben, linker Zufluss des Ingerkinger Rotbachs (zur Riß) nach Schemmerhofen, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rußgraben (Kraichbach), linker Zufluss des Kraichbachs zwischen Unteröwisheim, Stadt Kraichtal und Ubstadt, Gemeinde Ubstadt-Weiher, beide im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Rußgraben (Starnberger See), westlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Adelsried, Gemeinde Bernried am Starnberger See, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rußgraben (Rheinniederungskanal), rechter Zufluss des Rheinniederungskanals der Acher-Rench-Korrektion nach Freistett, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rußbach
 Russengraben